Асібецу (Хоккайдо)
 Гора Асібецу